Чемпионат Европы по горному бегу 2018 года прошёл 1 июля в Скопье, столице Македонии. Участники соревновались в дисциплине горного бега «вверх-вниз». Разыгрывались 8 комплектов наград: по 4 в индивидуальном и командном зачётах. Соревнования проходили среди взрослых спортсменов и юниоров (до 20 лет).

Трасса чемпионата была проложена на горе Водно на юго-западной окраине Скопье. Перепад высот на круговой трассе длиной 5,92 км составлял 365 метров. Юниоры и юниорки до 20 лет преодолевали один круг, женщины и мужчины — два.

Соревнования прошли при тёплой и солнечной погоде. На старт вышли 239 бегунов (129 мужчин и 110 женщин) из 28 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 4 человек в каждый из 4 забегов, командное первенство подводилось по сумме мест трёх лучших из них.

Третий год подряд в соревнованиях не участвовала сборная России, отстранённая от международных соревнований в ноябре 2015 года из-за допингового скандала.

Мауде Матис из Швейцарии защитила титул чемпионки Европы по горному бегу. С самого старта она единолично захватила лидерство в женском забеге, сразу оторвавшись от остальных участниц. На отметке 2,4 км её отрыв составлял 59 секунд, после чего только увеличивался, достигнув на финише 4 минуты 9 секунд. Это преимущество чемпионки над серебряным призёром стало самым большим в истории чемпионатов Европы по горному бегу. В командном зачёте победу одержала сборная Франции — впервые с 2001 года.

Впервые за время проведения соревнований весь пьедестал в мужском забеге заняли представители одной страны. Данное достижение покорилось бегунам из Италии: Бернард Дематтеис на втором круге смог убежать от преследователей и в третий раз в карьере стал чемпионом Европы, его брат-близнец Мартин завоевал бронзовую медаль, а серебро досталось Чезаре Маэстри. Три призовых места предопределили 22-й успех итальянцев в командном первенстве из 24-х возможных (в завоевании десяти золотых медалей участвовал Бернард Дематтеис). Годом ранее они всего лишь во второй раз в истории турнира не смогли стать чемпионами, а в 2018-м уверенно вернули себе командный титул.

В соревнованиях юниоров Габриэл Буларда из Румынии стал первым бегуном до 20 лет, кто смог защитить звание чемпиона Европы.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты 
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Мужчины и юниоры

Женщины и юниорки

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 7 стран-участниц.

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по горному бегу 2018

Ссылки 
 
 

Июль 2018 года
2018 год в Северной Македонии
2018 год в лёгкой атлетике
горный бег
Спорт в Северной Македонии
Международные спортивные соревнования в Скопье
События 1 июля
Чемпионаты Европы по горному бегу